Xi'ao är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Guangdong, i den södra delen av landet, omkring 270 kilometer nordost om provinshuvudstaden Guangzhou. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Xi'ao är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Mabugang,  km sydost om Xi'ao. I omgivningarna runt Xi'ao växer i huvudsak städsegrön lövskog.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Guangdong
WP:Projekt Kina